LGV Bretagne-Pays de la Loire